«О́лайне» () — латвийский футбольный клуб из одноимённого города.

История 
Футбольный клуб «Олайне» был основан в 2008 году и выступал во Второй лиге Латвии. В декабре 2013 года «Олайне» объединилась с двумя рижскими детскими футбольными клубами «Супер Нова» и «Балтика», образовав объединённую футбольную академию «Олайне». А в начале 2014 года клуб заявил своё участие в Первой лиге Латвии.

Результаты выступлений

Текущий состав 
По состоянию на конец сезона 2022 года

Главные тренеры 
  Олег Благонадеждин (2014)
  Сергей Голубев (с июня 2014 года до 2015 года)
  Виктор Нестеренко (2016—2017)
  Алексей Громов (2018)
  Андрей Колидзей (2019)
  Алексей Громов (2020)
  Андрей Колидзей (с 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт футбольного клуба «Олайне» 
 Официальный сайт спортивного клуба Рижской средней школы № 62 «Супер Нова» 
 Официальный сайт футбольного клуба Рижской средней школы № 71 «Балтика»

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Олайне